

Italia 
 Il monastero di Santa Sofia a Benevento.
 Il monastero di Santa Sofia a Salerno.

Russia 
 Il monastero di Santa Sofia a Tver'.

Turchia 
 Il monastero di Santa Sofia a Sis (odierna Kozan), distrutto durante il genocidio armeno del 1915-16.

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Sofia
 Basilica di Santa Sofia
 Cattedrale di Santa Sofia